Dorckens, latinisiert Thyraeus, ist der Name folgender Personen:

 Hermann Thyraeus SJ (1532–1591), deutscher Theologe 
 Peter Thyraeus SJ (1546–1601), deutscher Theologe